Copeland kan som auktorsförkortning betyda:

 Edwin Bingham Copeland
 Herbert Edson Copeland
 Herbert Faulkner Copeland

Robotskapade auktorsförkortningar